

Pessoas

Juan Sebastián Verón (1975), futebolista argentino;
Juan Ramón Verón (1944), ex-futebolista argentino, pai de Juan Sebastián Verón;
Darío Verón (1979), futebolista paraguaio;
Ricardo Matias Verón (1981), futebolista argentino;
Danilo Veron Bairros (1987), futebolista brasileiro, conhecido como Danilinho.

Localidades
Véron (Yonne), comuna francesa na região administrativa da Borgonha, no departamento Yonne;
Beaumont-en-Véron, comuna francesa na região administrativa do Centro, no departamento Indre-et-Loire;
Savigny-en-Véron, comuna francesa na região administrativa do Centro, no departamento Indre-et-Loire.

Ver também

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos